Gospodinov oder Gospodinow ist der Familienname folgender Personen:

 Georgi Gospodinow (* 1968), bulgarischer Schriftsteller
 Gheorghe Gospodinov († 2009), rumänischer Gewichtheber und Trainer